Babungo, alternativ auch Bamungo, Vengo, Vengoo, Vengi, Pengo, Ngo, Nguu, Ngwa, Nge steht für:

 Babungo (Dorf), Dorf im Nordwesten von Kamerun
 Babungo (Volk), Volksstamm bzw. ethnische Gruppe im Nordwesten von Kamerun
 Babungo (Sprache), Sprache aus der Familie der Niger-Kongo-Sprachen